Реентович — еврейская фамилия.

 Реентович, Марк Наумович (1886—1953) — скрипач и музыкальный педагог.
 Реентович, Юлий Маркович (1914—1982) — советский скрипач.